Janne Räsänen – ex calciatore finlandese
 Jari Räsänen – ex fondista finlandese
 Joonas Räsänen – sciatore alpino finlandese
 Tiina Räsänen – cantante finlandese